Een verkeersweg:
 N534 (België)
 N534a (België)
 N534 (Frankrijk)
 N534 (Nederland), zie Provinciale weg 534

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing